Пропозиція (політична партія)
 Попит і пропозиція#Пропозиція